Denumirea de Breastovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Breastovo, un sat în comuna Balcik, regiunea Dobrici;
 Breastovo, un sat în comuna Mineralni Bani, regiunea Haskovo;
 Breastovo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.